Ивало  — аэропорт в посёлке Ивало, Инари, Финляндия. Расположен в 11 км к юго-западу от Ивало, муниципального центра Инари, и в 25 км к северу от Саариселькя. Самый северный аэропорт Финляндии. Пассажиропоток аэропорта составил в 2013 года 146 тысяч человек.

Планируется, что в 2014—2015 годах компанией Finavia будут проведены значительные работы по реконструкции и расширению аэропорта, на эти цели выделено 13,5 млн евро. К весне 2015 года должна быть проведена реконструкция терминала (особенно досмотровая линия и объекты в зоне ожидания), увеличено число парковочных мест, отремонтированы дороги. Целью проведения работ является в первую очередь повышение туристической привлекательности финской Лапландии.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Finavia — Ivalo Airport
 AIP Finland — Ivalo Airport
 
 
 
 

Аэропорты Финляндии